Каинит может означать:
 Каинит — минерал.
 Каинит — член  гностической секты.